Beevor peut faire référence à :
 Charles Edward Beevor (1854-1908), neurologue et anatomiste anglais ;
 Antony Beevor (1946-), historien anglais.